Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Hippothoos le Pélasge, meneur troyen à la guerre de Troie ;
 Hippothoos fils de Priam, guerrier troyen à la guerre de Troie ;
 Hippothoos d'Attique ou Hippothoon, fils de Poséidon ou de Cercyon d'Éleusis ;
 Hippothoos d'Arcadie, fils de Cercyon fils d'Agamède.